Полк «Красные орлы» — различные воинские соединения во время Гражданской войны в России

253-й стрелковый «Красных орлов» полк — до 27 октября 1918 года Добровольческий 1-й Крестьянский коммунистический стрелковый полк «Красные орлы», с 11 ноября 1918 года в составе 29-й стрелковой дивизии РККА (Участвовал в боях на Урале и форсировании залива Сиваш)
1-й Крестьянский повстанческий полк (Красные орлы) — в составе Народной Повстанческой Армии Ефима Мамонтова (Участвовал в боях на Алтае)
Народная Повстанческая Армия Ефима Мамонтова (Участвовала в боях на Алтае)